Лас Питајас има више значења:

 Лас Питајас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Питајас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Питајас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Питајас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Питајас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Питајас (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Питајас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Питајас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Питајас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику